Henri Debehogne (1928-2007), astronome belge ;

 , astéroïde de la ceinture principale.